:
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967.
Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku od 28. siječnja 1971.
Deklaracija o hrvatskom jeziku i školstvu u BiH iz 2003.
Podgorska Deklaracija o hrvatskom jeziku iz 2010.
Promemorija o hrvatskom jeziku Matice hrvatske iz 1995.
Stajalište HAZU o posebnosti hrvatskoga jezika iz 1996.

Izvori